Zwehl ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Zwehl (1851–1926), preußischer General der Infanterie im Ersten Weltkrieg
 Hans Fritz von Zwehl (1883–1966), deutscher Jurist und Dramatiker
 Johann von Zwehl (Landschreiber) (1580–1652) Landschreiber des Eichsfeldes
 Julia Zwehl (* 1976), deutsche Hockeyspielerin
 Theodor von Zwehl (1800–1875), deutscher Politiker und Innenminister
 Theodor von Zwehl (General) (1849–1915), bayerischer General der Infanterie